Ма́ллави, тж. Малла́уи (егип. араб. ملوى, копт. ⲙⲁⲛⲗⲁⲩ)— город в Египте, расположен в губернаторстве Минья, на левом берегу Нила, примерно в 40 км к югу от города Эль-Минья. Население 140 215 жителей. Важный центр сельского хозяйства.

Арабское название города происходит от коптского, которое переводится как «место тканей».

Промышленность представлена текстильными предприятиями. Развиты ремёсла. В городе сохранилось много памятников Древнего Египта. В 15 км от города находится некрополь Туна Эль-Габаль, где сохранились катакомбы с усыпальницами и мумиями ястребов, кошек и других священных животных Древнего Египта.

Примечания

Ссылки 
 The Coptic Orthdox Diocese of Mallawi
 Visits of the Holy Family: Mallawi, Egypt

Города Египта
Города мухафаза Эль-Минья